Electroestimulació muscular, generació de contracció muscular usant impulsos elèctrics.
 Entesa de l'Esquerra de Menorca, aliança a nivell insular entre el Partit Socialista de Menorca i Esquerra Unida.